Михаил (Хаджи)Николов Нишков е български революционер, участник в Кресненско-Разложкото въстание.

Биография 
Нишков е роден в разложкото село Долно Драглища в заможно семейство – баща му хаджи Никола Нишков е кмет на селото. Учи в родното си село I и II отделение и после в Банско III и IV. Михаил Нишков работи в бащиния си Хаджиниколов хан в Мехомия. В 1868 година се жени за съселянката си Кадифа. Многократно е кмет на родното си село. Участва в подготовката на въстание в 1876 година и е член на революционния комитет, основан от Георги Николов Чолаков. След разкриването на комитетите в Разлога е арестуван и затворен в Неврокоп заедно с племенника си Лазар Нишков. След освобождението си се връща в Долно Драглища.

След Руско-турската война от 1878 година участва в Кресненско-Разложкото въстание заедно с братята си учителя Анания и Серафим и племенника си Лазар и след разгрома му емигрира в Свободна България. В 1886 година със сина си Иван Нишков посещават Божи гроб.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Хора от област Благоевград
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Български хаджии